KVM é uma abreviação que pode se referir a:

Siglas
 Kernel-based Virtual Machine, é um programa de computador que proporciona a emulação e virtualização de vários computadores num mesmo computador.
 Chaveador KVM ("Keyboard, Video, Mouse"), Um KVM é um adaptador que permite ligar dois ou mais computadores ao mesmo teclado, mouse e monitor. Você pode alternar entre eles pressionando uma combinação de teclas, como "Scroll Lock, Scroll Lock, seta pra cima", o que não altera apenas o controle do mouse e teclado, mas troca também a imagem mostrada no monitor.

Código 
 kvm - código ISO 639-3 da língua kedem

Desambiguação